Panjeh, oasis del Turkmenistan, avui dia Serhetabat
 Incident de Panjdeh